Niemiec ist der Familienname folgender Personen:

 Courtney Niemiec (* 1992), US-amerikanische Fußballspielerin
 Jan Niemiec (1958–2020), römisch-katholischer Bischof
 Maciej Niemiec (1953–2012), polnischer Dichter, Autor und Übersetzer
 Marian Niemiec (* 1961), polnischer lutherischer Theologe, Bischof der Diözese Katowice
 Przemysław Niemiec (* 1980), polnischer Radrennfahrer

Siehe auch:
 Niemietz
 Niemica